«Ten Summoner's Tales» — четвертий студійний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 1993 році.

Список композицій 

 Prologue (If I Ever Lose My Faith in You) — 4:30
 Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven) — 5:11
 Fields of Gold — 3:42
 Heavy Cloud No Rain — 3:39
 She's Too Good for Me — 2:30
 Seven Days — 4:40
 Saint Augustine in Hell — 5:05
 It's Probably Me (Стінг, Eric Clapton, Michael Kamen) — 4:57
 Everybody Laughed But You — 3:53
Shape of My Heart (Стінг, Dominic Miller) — 4:38
 Something the Boy Said — 5:13
 Epilogue (Nothing 'Bout Me) — 3:39

Французький бонус-диск
 All This Time
 Roxanne
 The Soul Cages
 Walking On The Moon
 Fortress Around Your Heart

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга
Альбоми A&M Records
Березень 1993